Bátonyi György (1935–2008) a Magyar Rádió bemondója, műsorvezető, színész
 Bátonyi György (?–) (díszlettervező)